Steuri ist der Familienname folgender Personen:

 Emil Steuri (1888–1971), Schweizer Bergführer und Skisportler
 Erna Steuri (1917–2001), Schweizer Skirennfahrerin

 Hans Steuri (1911–1975), Schweizer Bergführer
 Hermann Steuri (1909–2001), Schweizer Bergführer und Skirennfahrer
 Simon Steuri (* 1977), Schweizer Regisseur, Autor und Radiomoderator
 Willy Steuri (1912–1978), Schweizer Skirennfahrer

Sonstiges:
 Steuri-Gletscher, Gletscher im Marie-Byrd-Land, Antarktika